Die Abkürzung MLP steht für:

 Malta Labour Party, seit November 2008 Partit Laburista, maltesische sozialdemokratische Partei
 Magyar Liberális Párt, ungarische liberale Partei
 Manx Labour Party, sozialdemokratische Partei auf der Isle of Man
 Master Limited Partnership, Unternehmensrechtsform, eine an der Börse gehandelte Kommanditgesellschaft
 MLP SE, ehemals MLP AG, deutsches Finanzdienstleistungsunternehmen
 Meridian Lossless Packing (Packed PCM, PPCM), ein Kompressionsformat für DVD-Audio
 Multilink Procedure HDLC, eine Variante des HDLC-Protokolls
 „Multi-layer perceptron“ (deutsch: Mehrlagiges Perzeptron),  ein neuronales Netz, siehe Perzeptron #Mehrlagiges Perzeptron
 Milchleistungsprüfung, die regelmäßige Kontrolle von Milchmenge und -inhaltsstoffen
 Mobile Landing Platform der US Navy
 Mobile Launcher Platform, die Startrampe der NASA für die Space Shuttles
 Memelländische Landwirtschaftspartei, ehemalige Partei der Weimarer Republik
 My Little Pony, eine auf Spielzeugponys basierende Animationsserie

MLP